Hasselquistia cordifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Richard Anthony Salisbury. Hasselquistia cordifolia ingår i släktet Hasselquistia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
cordifolia